Ви́таутас Ла́ндсбергис-Жя́мкальнис (; , д. , , Ковенская губерния, Российская империя (ныне — Пакруойский район, Литва) — , , Литва) — литовский , общественный и политический деятель; отец литовского политика Витаутаса Ландсбергиса.

Ранние годы 
Родился в семье литовского театрального деятеля, публициста, активного участника литовского национального возрождения Габриелюса Ландсбергиса-Жямкальниса. В 1895 году семья переехала в Москву, где посещал начальную школу и гимназию. В 1904 году семья переехала в Вильну. Окончил реальную гимназию в Риге (1913) и Рижский политехнический институт (1916). Добровольцем вступил в литовскую армию (1918—1922), служил капитаном артиллерии, отличился в боях против отрядов Бермондт-Авалова под Радзивилишками и был награждён Крестом Витисы (1919).

Учился в университете в Риме (1922—1925) и стал первым литовцем XX века, получившим архитектурное образование в Западной Европе. В 1927—1944 годах — ассистент и лектор в Литовском университете в Каунасе (с 1930 года — Университет Витаутаса Великого). По его проектам строились здания больниц в Паневежисе и Шяуляе, гимназий в Биржае и Паневежисе, ряд выдающихся зданий в Каунасе общественного и производственного назначения.

Вторая мировая война 
После передачи Вильно Литве читал лекции также в Вильнюсском университете.

В 1939—1944 годах — главный инженер-архитектор Вильнюса. В 1940 году после установления Советской власти, заявил о полной лояльности, прошел все проверки и был назначен главным архитектором Вильнюса.

В начале агрессии Германии против Советского Союза подпольный Фронт литовских активистов (Lietuvos aktyvistų frontas) сформировал Временное правительство Литвы во главе с полковником Казисом Шкирпой, бывшим послом независимой Литвы в Германии. Временное правительство объявило о своём существовании и восстановлении независимости государства 23 июня 1941 года, номинально просуществовав шесть недель. Витаутас Ландсбергис-Жямкальнис занимал в нём пост министра коммунального хозяйства. 25 июня подписал благодарственное письмо Гитлеру, в котором просил о национализации имущества, принадлежавшего "евреям и лицам, активно действовавшим против интересов литовского народа".

В то же время есть сведения, что Ландсбергис-Жямкальнис был связан с антинацистским подпольем, в частности с Юзасом Витасом. Жена Витаутаса Ландсбергиса-Жямкальниса Она Яблонските-Ландсбергене прятала в Каунасе 16-летнюю еврейскую девушку Беллу Гурвич, за что в 1995 году получила звание Праведника мира. Сын Витаутаса Ландсбергиса-Жямкальниса , вместе со своими одноклассниками Валдасом Адамкусом (будущим президентом Литвы) и , сыном бывшего президента Литвы Казиса Гринюса выпустили 16 номеров подпольной газеты Jaunime, budėk! (Молодёжь, бди!). За это в мае 1944 года Габриэлюса арестовало гестапо, и его вывезли в Германию.

Поздние годы 
В 1945 вместе с нацистами сбежал в Германию, потом дальше.
Работал учителем в литовской гимназии в Германии (1945—1949), одновременно — доцентом кафедры архитектуры в университете UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) в Мюнхене (1946—1949). В 1949 году эмигрировал в Австралию. Работал архитектором в Мельбурне, был председателем Фонда культуры литовцев Австралии (1952—1953).

В 1959 году вернулся в Литовскую ССР. Был прощен и принят на руководящую работу. Работал старшим архитектором Института городского и сельского строительства в Каунасе до самой персональной пенсии. 26 сентября 1991 ему было присвоено звание почётного гражданина Каунаса. Имя Витаутаса Ландсбергиса-Жямкальниса носит средняя школа в Паневежисе (с 1993) и аудитория в Вильнюсском техническом университете имени Гедиминаса.
Похоронен на Пятрашюнском кладбище.

Примечания

Ссылки 
 Honorary Citizens of Kaunas City

Выпускники Рижского политехнического института (Российская империя)
Преподаватели Университета Витовта Великого
Министры Литвы
Столетние долгожители
Похороненные на Пятрашюнском кладбище